

Maison de Talleyrand-Périgord 
 Maison de Talleyrand-Périgord
 Alexandre Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), homme d'Église et homme politique
 Boson de Talleyrand-Périgord (1832-1910), officier de cavalerie et dandy
 Charles de Talleyrand-Périgord (1821-1896), diplomate
 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), homme politique et diplomate
 Dorothée de Talleyrand-Périgord (1862-1948), aristocrate
 Hélie de Talleyrand-Périgord (1301-1364), cardinal
 Hélie de Talleyrand-Périgord (1859-1937), aristocrate
 Henri de Talleyrand-Périgord, comte de Chalais (1599-1626), conspirateur contre Richelieu, mourut décapité
 Pauline de Talleyrand-Périgord (1820-1890), marquise de Castellane

Toponymie 
 Rue de Talleyrand, à Paris
 Rue de Talleyrand (Reims).

Voir aussi
Talairan